Mit Sisters of Providence () werden bezeichnet:

 Sisters of Providence of Rouen, später umbenannt in Sisters of the Infant Jesus, gegründet 1666
 Sisters of Providence (Ruillé-sur-Loir), gegründet 1806
 Oblate Sisters of Providence, gegründet 1829
 Sisters of Providence of the Institute of Charity, gegründet 1832
 Sisters of Providence of Saint Mary-of-the-Woods, gegründet 1840
 Sisters of Providence (Montreal), gegründet 1840
 Sisters of Providence of St. Vincent de Paul, gegründet 1861
 Sisters of Providence of Holyoke, gegründet 1873

Siehe auch:

 Daughters of Providence, gegründet 1651
 Women of Providence in Collaboration
 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung